Bavarese – bevanda francese
Bavarese – dinastia reale longobarda
Bavarese – dessert
Bavarese – lingua germanica
Attinente alla Baviera, regione tedesca
Attinente ai Bavari, popolo germanico orientale
Bavarese – abitanti di Bavari (Genova)
Bavarese – abitanti di Bavaria (Nervesa della Battaglia)

Altri progetti